Grand County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Grand County (Colorado)
 Grand County (Utah)

Siehe auch:
 Grant County